Escalier de service, en architecture
 Escalier de service (Hintertreppe), film allemand de Paul Leni et Leopold Jessner, sorti en 1921
 Escalier de service, film français à sketchs réalisé par Carlo Rim sorti en 1954